Hapalops — вымерший род наземных ленивцев из семейства Megatheriidae. Жил в Южной Америке в конце олигоцена.

Внешний вид и строение 
Хотя этот род и в родстве с гигантскими мегатериями, его представители были намного мельче — длина тела около 1 метра. Они имели крепкое туловище, короткий череп и длинные конечности с большими изогнутыми когтями. Hapalops имели очень мало зубов. У них полностью отсутствовали резцы, а в нижней челюсти было всего четыре пары зубов.

Образ жизни 
По земле эти животные, вероятно, ходили на костяшках пальцев передних конечностей, как гориллы. Это наземные ленивцы, но считается, что небольшой размер позволял им взбираться на деревья.

Виды 
 Hapalops indifferens
 Hapalops longiceps
 Hapalops longipes
 Hapalops latus
 Hapalops cadens
 Hapalops congermanus
 Hapalops gallaicus

Примечания 

Megatheriidae
Млекопитающие олигоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
†